Hedeoma — рід сильно ароматичних однорічних або багаторічних трав або напівкущів, що населяють Америку від півдня Канади до Аргентини; зростають у відкритих гірських або субгірських, іноді посушливих місцях проживання.

Біоморфологічна характеристика 
Листки цілісні або зубчасті. Чашечка ± актиноморфна, з приблизно рівними 5 часточками або 2-губа (3/2) з частками нерівними, горла густо волохате. Віночок білий, бузковий, рожевий або оранжево-червоний, 2-губий (2/3). Тичинок 2. Горішки від яйцюватих до довгастих, зазвичай завдовжки 1.5 мм або менше, часто клейкі. 2n = 34, 36, 44, 72, 76, 144.

Види 
Рід містить 44 види: 

 Hedeoma acinoides Scheele
 Hedeoma apiculata W.S.Stewart
 Hedeoma bella (Epling) R.S.Irving
 Hedeoma chihuahuensis (Henrard) B.L.Turner
 Hedeoma ciliolata (Epling & W.S.Stewart) R.S.Irving
 Hedeoma costata Hemsl.
 Hedeoma crenata R.S.Irving
 Hedeoma dentata Torr.
 Hedeoma diffusa Greene
 Hedeoma drummondii Benth.
 Hedeoma floribunda Standl.
 Hedeoma hispida Pursh
 Hedeoma hyssopifolia A.Gray
 Hedeoma irvingii B.L.Turner
 Hedeoma johnstonii R.S.Irving
 Hedeoma jucunda Greene
 Hedeoma mandoniana Wedd.
 Hedeoma martirensis Moran
 Hedeoma matomianum Moran
 Hedeoma medium Epling
 Hedeoma microphylla R.S.Irving
 Hedeoma mollis Torr.
 Hedeoma montana Brandegee
 Hedeoma multiflora Benth.
 Hedeoma nana (Torr.) Briq.
 Hedeoma oblatifolia Villarreal
 Hedeoma oblongifolia (A.Gray) A.Heller
 Hedeoma palmeri Hemsl.
 Hedeoma patens M.E.Jones
 Hedeoma patrina W.S.Stewart
 Hedeoma pilosa R.S.Irving
 Hedeoma piperita Benth.
 Hedeoma plicata Torr.
 Hedeoma polygalifolia Benth.
 Hedeoma pulcherrima Wooton & Standl.
 Hedeoma pulegioides (L.) Pers.
 Hedeoma pusilla (R.S.Irving) R.S.Irving
 Hedeoma quercetora Epling
 Hedeoma reverchonii (A.Gray) A.Gray
 Hedeoma serpyllifolia Small
 Hedeoma tenuiflora Brandegee
 Hedeoma tenuipes Epling
 Hedeoma teyucuarensis H.A.Keller & Tressens
 Hedeoma todsenii R.S.Irving

Примітки 

Глухокропивові
Роди рослин